ZDB puede hacer referencia a:
 Zeitschriftendatenbank, base de datos alemana de publicaciones periódicas.
 Galeria Zé dos Bois, asociación cultural portuguesa.